MBX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Slivnica, Maribor, Slovenia